Hungergraben ist ein Gewässername: 

 Hungergraben (Kohlbach) – zwei Zuflüsse des Kohlbachs im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Hungergraben (Kohlbach, Sulzfeld), linker Zufluss nach der Egonmühle, Gemeinde Sulzfeld
 Hungergraben (Kohlbach, Zaisenhausen), linker Zufluss nach Zaisenhausen
 Hungergraben (Krebsbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Krebsbachs (zur Würm, zur Nagold) bei Rohrau, Gemeinde Gärtringen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Hungergraben (Salzach), linker Zufluss der Salzach in Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hungergraben (Tannbach), linker Zufluss des Tannbachs (zur Steinlach) bei Waldhof, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

 Hungergraben, auch Hungerbach, Bach durch den Stadtteil Drackendorf, Jena, Thüringen, im Flusssystem der Saale

Siehe auch:
 Hungerbach